Cantilever letteralmente in lingua inglese è la trave a sbalzo, nei ponti usata come trave Gerber.
 Cantilever – un tipo di freno usato nelle biciclette da Mountain bike
 Cantilever – un modello di sedia
 Cantilever – un tipo di disposizione delle sospensioni sui motocicli
 Cantilever – minuscola asticina che sostiene il diamante della puntina con la quale vengono lette le informazioni musicali contenute in un disco fonografico in vinile.
 Cantilever – l'ago di misura di un microscopio a forza atomica
 Cantilever  – sistema di scaffalatura metallica